The Monument – Monumento al grande incendio di Londra
 The Monument – film del 1913 diretto da Anthony O'Sullivan
 The Monument – città della Contea di Cloncurry (Australia)